Проект СБ-57 — серия советских речных мониторов, строившихся в  годах на ССЗ «Ленинская кузница» в Киеве. Было заложено 3 корабля, но ни один не был достроен.

Представители проекта

Литература 
 
 Черников И. И. Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России. — : Судостроение, 2007. — ISBN 978-5-7355-0706-2.

Мониторы Советского Союза
Суда по алфавиту